La 15 km individuale femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta il 7 marzo 2012 alle 15:15 (UTC+1). Hanno partecipato 116 atlete.

Risultati 

Individuale femminile